LLB steht für:
 Leuk-Leukerbad-Bahn, eine ehemalige, auf Autobusbetrieb umgestellte, meterspurige Eisenbahngesellschaft im Kanton Wallis, Schweiz.
 Liechtensteinische Landesbank AG Vaduz
 Linzer Lokalbahn AG
 Lawinenlagebericht, siehe Lawinenbulletin
 Lemon, Lime and Bitters
 Polen: Powiat Lubartowski in der Woiwodschaft Lublin

LL.B. steht für:
 LL.B., akademischer Grad Bachelor of Laws

L.L.B. steht für:
 L.L.B., Initialen und Signatur des britischen Illustrators Leonard Leslie Brooke

Abkürzung